Pertinax steht für

 Markenname eines Verbundwerkstoffs, siehe Hartpapier
 Pertinax (Kaiser) (126–193), ein römischer Kaiser
 Pertinax Caesar (ca. 180–212), Sohn des römischen Kaisers Pertinax
 Pertinax (Byzanz) († 187), Bischof von Byzantion in den Jahren 169–187
 das Pseudonym von André Géraud (1882‒1974), französischer Journalist